Indianapolis 500 1922 je bila deseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1922.

Rezultati

1922 v športu
1922
Sezona Velikih nagrad 1922